Иске-Юрт — название нескольких населённых пунктов:
 Иске-Юрт — деревня в Арском районе Республики Татарстан.
 Иске-Юрт — деревня в Кукморском районе Республики Татарстан.
 Иске-Юрт — деревня в Пестречинском районе Республики Татарстан.